Joseph Bastide peut désigner :
 Joseph Bastide, un administrateur colonial ;
 Joseph Bastide (1876-1957), un parlementaire français.